|-
| 208801 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208802 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208803 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208804 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208805 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208806 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208807 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208808 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208809 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208810 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208811 - || 2002 RQ || 3 de setembre de 2002 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 208812 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208813 - || || 1 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208814 - || || 3 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208815 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208816 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208817 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208818 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208819 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208820 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208821 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208822 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208823 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208824 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208825 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208826 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208827 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208828 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208829 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208830 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208831 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208832 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208833 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208834 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208835 - || || 8 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208836 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208837 - || || 10 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208838 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208839 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208840 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208841 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208842 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208843 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208844 - || || 13 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208845 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208846 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208847 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208848 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208849 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208850 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208851 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208852 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208853 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208854 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208855 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208856 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208857 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208858 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208859 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208860 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208861 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208862 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208863 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208864 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208865 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 208866 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208867 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208868 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208869 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208870 - || || 1 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208871 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208872 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208873 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208874 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208875 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208876 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208877 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208878 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208879 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208880 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208881 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208882 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208883 - || || 2 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 208884 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208885 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208886 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208887 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208888 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208889 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208890 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208891 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208892 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208893 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208894 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208895 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208896 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208897 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208898 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208899 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208900 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
|}

8